Tethering beschreibt das Anbinden oder Verbinden von Geräten miteinander zu unterschiedlichen Zwecken:

 Tethering (Fotografie), beschreibt das Anbinden von Kameras direkt an einen Computer.
 Tethering (Netzwerkfreigabe), als Internetfreigabe an netzwerkfähige Geräte ohne eigenen Internetanschluss.